Рисара́льда () — один из департаментов Колумбии. Располагается к западу от центральной части страны. Административный центр — город Перейра.

Муниципалитеты

Примечания

Ссылки 
 Русская страница о департаменте Рисаральда

Департаменты Колумбии